Кубок Португалії з футболу 2017–2018 — 78-й розіграш кубкового футбольного турніру в Португалії. Титул здобув «Авеш».

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|12 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 жовтня 2017

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 листопада 2017

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|6 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|30 грудня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 січня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|11 січня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="6" style="background-color:#97DEFF"|7 лютого/18 квітня 2018

|-
|colspan="6" style="background-color:#97DEFF"|28 лютого/18 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Португалії на soccerway 

2017–2018
Португалія
Португалія
2018 у португальському спорті
2017 у португальському спорті